Cidlinská může být 

 ulice
 Cidlinská (Jičín)
 Cidlinská (Kolín)
 Cidlinská (Liberec)
 Cidlinská (Praha)
 Cidlinská (Říčany)

 jiné
 Cidlinská tabule
 Cidlinská Hůra